

Надежка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Надежка — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область